Ика́р () — персонаж древнегреческой мифологии; сын Дедала и рабыни Навкраты, упавший во время полёта с помощью крыльев, сделанных отцом, в Эгейское море и утонувший там.
В честь него названы:
 В географии
 Икарийское море — юго-восточная часть Эгейского моря, куда, согласно легенде, упал летящий Икар.
 Икария — остров, на котором, согласно легенде, Геракл похоронил утонувшего Икара.

 В астрономии
 (1566) Икар — астероид аполлоновой группы, открытый в 1949 году.
 Икар — ударный кратер, расположенный на обратной стороне Луны.
 «» — ежемесячный научный журнал, посвящённый планетологии, издающийся с 1962 года.
 Икар — голубой сверхгигант и наиболее далёкая наблюдаемая звезда.

 В технике
 «Икар» — один из планёров конструкции А-5, разработанной К. К. Арцеуловым в 1922 году.
 «Икар» — яхта, построенная Николаевским кораблестроительным институтом, совершившая первое в СССР кругосветное путешествие (1987—1988).
 «Икар» — блок выведения для ракет-носителей семейства «Союз», использовавшийся в 1999 году.
 «Икар» — проект изучения возможности создания межзвёздного космического корабля с термоядерным двигателем (2009—2014).
 «» — ежегодный фестиваль воздухоплавания, проходящий во Франции начиная с 1974 года.

 В живописи
 «Падение Икара» — картина Питера Брейгеля-старшего (1558).

 В театре
 «Икар» — балет Сержа Лифаря на музыку Артура Оннегера (1935).
 «Икар» — балет Владимира Васильева на музыку Сергея Слонимского (1971).

 В музыке
 «» — партитура балета, написанная Игорем Маркевичем по заказу Сержа Лифаря (1932—1933).
 «Икар» — песня из альбома «С кем ты?» российской рок-группы «Ария».
 «Икар» — песня из альбома «Чудные дни» российской дарквейв-группы «Otto Dix».

 В литературе
 «Икар» — серия из 9 научно-фантастических книг, выпущенных молдавским издательством «Штиинца» (1981—1992).
 «Икар» — рассказ Скитальца.

 В кино
 «Икар» — короткометражный фильм Брайана Де Пальмы (1960).
 «Икар-1» — первый чехословацкий научно-фантастический фильм, режиссёра Индржиха Полака, снятый в 1963 году.
 «Икар-I, Икар-II» — большие космические корабли в фильме «Пекло» (2007).
 «» — художественный фильм Дольфа Лундгрена (США-Канада, 2010).
 «Икар» — документальный фильм о допинге, режиссёр  (2017).
 Премия
 Икар — российская национальная анимационная премия.

 Предприятия и компании
 «Икар» — название Курганского арматурного завода начиная с 1992 года (основан в 1954-м).
 «Икар» — российская авиакомпания, основанная в 1997 году.

 Персоналии
 Икар, Кристин — французская арфистка.
  (1921—2008) — французский политик.
 Икар, Луи — французский художник.

См. также